Терегаево — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Воронцовской волости.

Расположена в 46 км к юго-востоку от города Остров и в 11 км к юго-востоку от волостного центра, села Воронцово.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляет 15 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)